Joyo puede referirse a:

 Joyo, ciudad japonesa en la prefectura de Kioto.
 El nombre común de la planta Lolium temulentum.